Il tabellone singolare del McDonald's Burnie International 2010, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2010, è stato vinto da Arina Rodionova (tds n. 2) che nella finale sconfisse Jarmila Gajdošová (tds n. 1) con il punteggio di 6-1, 6-0.

Teste di serie

  Jarmila Gajdošová (finale)
  Arina Rodionova (campionessa)
  Jessica Moore (semifinali)
  Karolína Plíšková (primo turno)

  Shannon Golds (primo turno)
  Erika Sema (secondo turno)
  Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
  Chiaki Okadaue (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

McDonald's Burnie International 2010